Robert Anderson (1770–1833) angol költő
 Robert Anderson (1805–1871) amerikai katonatiszt, a polgárháborúban az unionisták oldalán
 Robert Anderson (1890–1963) dán születésű amerikai némafilm-színész 
 Robert Anderson (1933–2008) amerikai gyermekszínész, filmproducer
 Robert Anderson Cavalheiro (1938–) brazil labdarúgójátékos

Lásd még
 Bob Anderson (egyértelműsítő lap)